Kurt Wallander, héros de romans policiers de Henning Mankell ;
 Sven Wallander, architecte suédois.

Wallander peut aussi faire référence à :
 Mastermind (Wallander), film suédois adapté des romans Wallander, avec Krister Henriksson (1994-2006) ;
 Wallander : enquêtes criminelles (Wallander), série suédoise, avec Krister Henriksson (2005-2008) ;
 Les Enquêtes de l'inspecteur Wallander (Wallander), série britannique avec Kenneth Branagh (2008-2016) ;
 Le Jeune Wallander (), série britannico-suédoise, avec Adam Pålsson (2020).